Belgorod – città della Russia 
 Belgorod Dnestrovskij – (in ucraino: Bilhorod-Dnistrovs'kyj) città dell'Ucraina
 9612 Belgorod – asteroide della fascia principale
 Governatorato di Belgorod – Gubernija dell'Impero Russo
 Belgorodskij rajon – rajon dell'Oblast' di Belgorod, nella Russia europea
 Belyj Gorod – area centrale della città di Mosca
 Belgorod - sottomarino nucleare russo